

Communication 
 facteur, personne dont le métier consiste à distribuer le courrier.

Sciences 
 facteur d'acceptation féminine, niveau de conflit potentiel engendré par un objet, auprès des non-utilisateurs (féminins) cohabitant avec les utilisateurs (masculins) dudit objet.
 facteur d'activation plaquettaire ou PAF, étherlipide.
 facteur clé de succès, élément essentiel à prendre en compte pour s'attaquer à un marché.
 facteur d'impact, calcul qui estime la notoriété d'une revue scientifique.
 facteurs de production, ressources, matérielles ou non, utilisées dans le processus de production de biens et de services (clientèle, demandes, etc.).
 facteur de risque, source de risque évaluée avec des statistiques en cindynique.

Biologie 
 facteur anti-hémophilique B, utilisé dans le traitement de l'hémophilie B.
 facteur Hageman ou facteur XII ou facteur contact, protéine entrant en jeu dans la gestion de la coagulation du sang.
 facteur de Stuart-Prower ou prothrombinase ou facteur X, enzyme de la cascade de coagulation.
 facteur de transcription, protéine nécessaire à l'initiation ou à la régulation de la transcription dans l'ensemble du règne du vivant.
 facteur VIII ou facteur anti-hémophilique A, protéine contenue dans le plasma sanguin.
 facteur de von Willebrand, éléments nécessaires à l'hémostase primaire.
 facteur XIII, enzyme de la coagulation sanguine.

Écologie 
 Facteur 4, engagement écologique qui consiste à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'un pays ou d'un continent donné, à l'échelle de temps de 40 ans (2050).
 facteur abiotique, ensemble des facteurs physico-chimiques d'un écosystème.
 facteurs biotiques, ensemble des interactions du vivant sur le vivant dans un écosystème.

Mathématiques 
 facteur, terme qui fait partie d'un produit mathématique.
 facteur direct d'un module, sous-module d'un A-module qui possède un supplémentaire.

Physique 
 facteur d'absorption, rapport entre le flux lumineux absorbé et le flux lumineux incident en photométrie.
 facteur acentrique ω, nombre conceptuel introduit par Kenneth Pitzer en 1955, utilisé dans la description de la matière en thermodynamique.
 facteur cinétique, paramètre physique capable d'influencer la vitesse d'une transformation chimique.
 facteurs de Gebhart, mesure de transfert thermique par rayonnement.
 facteur P, phénomène aérodynamique provoqué en vol par une hélice en rotation.
 facteur énergétique (États-Unis)

Informatique 
 facteur d'autobus, mesure du risque dû à l'absence de partage d'informations et de compétences entre les membres d'une équipe.

Arts et lettres

Musique 
 facteur, artisan spécialisé dans la fabrication, l'entretien et la réparation des instruments de musique.
facteur de pianos, fabricant et réparateur de pianos.
facteur d'orgue ou organier, fabricant et réparateur d'orgues.

Séries télévisées 
 Facteur 8 : Alerte en plein ciel (2009), téléfilm allemand réalisé par Rainer Matsutani.
 Facteur chance (2008), téléfilm franco-belge réalisé par Julien Seri.
 Facteur Yoko,  de la  saison de Buffy contre les vampires.

Littérature 
 Facteur (en néerlandais factor), poète en titre ou directeur artistique d'une chambre de rhétorique.

Autres 
 jeu du facteur ou le facteur n'est pas passé, autre nom du jeu du mouchoir.
 facteur d'arc, artisan qui fabrique des arcs d'une façon traditionnelle avec des essences forestières appelées bois d'arc.
 facteur chute, rapport entre la hauteur de chute libre et la longueur au repos de corde dynamique disponible pour arrêter la chute en escalade.
 Facteur (psychométrie)

Voir aussi